Летник:
 Летник — старинная верхняя женская одежда.
 Летник — летний путь, поездка и летняя дорога вообще, на колесах, не на полозу, дорога, по которой ездят летом, например: Зимник у нас низами идёт, а по летам он непроездной, а ездим летником, по венцу.
 Летник — (сайылык) летний тип жилья у якутов.
 Летник — одно из славянских названий дня первого марта.

Гидроним 
 Летник — река в России, протекает в Республике Коми.

Топоним 
 Летник — село в Песчанокопском районе Ростовской области.
 Летник — деревня в Алтайском районе Хакасии.
 Летник — деревня в Сернурском районе Марий Эл.

См. также 
 Летницкое сельское поселение
 Летники
 Летников
 Лютник